Самитов — татарская фамилия.
 Самитов, Руслан Рустемович (род. 1991) — российский прыгун тройным
 Самитова, Газиза (1862—1929) — татарская поэтесса
 Самитова-Галкина, Гульнара Искандеровна (род. 1978) — российская легкоатлетка